Bitterness the Star — другий студійний альбом американської групи 36 Crazyfists, який був випущений 2 квітня 2002 року.

Композиції 
 Turns to Ashes - 3:18
 One More Word - 3:39
 An Agreement Called Forever - 3:23
 Eightminutesupsidedown - 3:17
 Slit Wrist Theory - 4:01
 Bury Me Where I Fall - 3:35
 Dislocate - 3:46
 Two Months from a Year - 4:25
 Chalk White - 3:41
 All I Am - 4:30
 Ceramic - 3:03
 Circle the Drain - 3:42
 Left Hand Charity - 2:15

Джерела 
 Bitterness the Star  allmusic
 Bitterness the Star  last.fm

Альбоми 36 Crazyfists
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Музичні альбоми 2002